Sintflut steht für:

 Sintflut, göttlich veranlasste Flutkatastrophe
 Sintflut (Roman), historischer Roman von Henryk Sienkiewicz (1886)
 Sintflut (Film),  polnischer Historienfilm von Jerzy Hoffman (1974)
 Sintflut (Theaterstück), Theaterstück von Herbert Achternbusch (1983)

 Die Sintflut (Burkhard), Chorstück von Willy Burkhard (1954/55)
 Die Sintflut (Strawinsky), Oper von Igor Strawinsky (1963)
 Die Sintflut, Il diluvio universale (Donizetti), Oper von Gaetano Donizetti (1830)

Die Sündflut steht für:
 Die Sündflut (Schneider) von Friedrich Schneider (1823)
 Die Sündflut (Oratorium) von Friedrich Ernst Koch (1910)
 Die Sündflut (Drama) von Ernst Barlach (1924)

Siehe auch:
 Sintflutbrunnen (Begriffsklärung)